Příjmení Skořepa nosí více významných osobností:

 Josef Skořepa (* 1981) – český profesionální hokejista
 Luba Skořepová (1923–2016) – česká herečka, spisovatelka a členka činohry Národního divadla v Praze
 Miloslav Skořepa (1895–1942) – český pedagog a pedopsycholog popravený nacisty
 Tomáš Skořepa (* 1960) – český restaurátor a malíř
 Václav Skořepa (* 1952) – český prvoligový fotbalista
 Zdeněk Skořepa (* 1976) – český hokejista